Cesare Orsenigo (1873-1946) était un archevêque catholique qui fut nonce apostolique en Allemagne pendant seconde guerre mondiale.
Orsenigo est une commune italienne.